Franz Eichberger ist der Name von

* Franz Eichberger (Leichtathlet) (1913–2004), österreichischer Mittelstreckenläufer
 Franz Eichberger (Schauspieler) (1919–1991), österreichischer Schauspieler
 Franz F. Eichberger (1936–2009), deutscher Pianist